Collegio elettorale di Taranto – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1919
Collegio elettorale di Taranto – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993
Collegio elettorale di Taranto - Italia - Monte Granaro – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Taranto - Solito Corvisea – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005